Космонавтика 2009